Сергей Александрович Цабель (1871 — после 1917) — русский военный инженер и педагог, инженер-генерал-майор.

Биография 
Родился  года. После окончания в сентябре 1888 года 4-го Московского кадетского корпуса поступил на военную службу в русскую императорскую армию.

Выпускник Николаевского инженерного училища 1891 года по 1-му разряду. Направлен в 1-й железнодорожный батальон.

В 1898 году окончил Николаевскую инженерную академию (по 1-му разряду). Служил в 15-м саперном батальоне.

За отличные успехи в науках в мае 1898 г. ему присвоен чин штабс-капитана.

С октября того же года назначен производителем работ Новогеоргиевского крепостного инженерного управления. С конце 1900 года — командовал 2-й ротой 8-го саперного батальона.

С января 1902 года служил репетитором Николаевской инженерной академии и инженерного училища.

Штатный преподаватель Николаевской инженерной академии и инженерного училища по курсу фортификации (с июня 1904).

Автор ряда статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (См. Словарные статьи Сергея Александровича Цабеля).

Участник русско-японской войны 1904—1905 годов. Был штаб-офицером по делопроизводству и поручениям в управлении инспектора инженеров 2-й Манчжурской армии (с марта 1905).

С ноября 1906 по октябрь 1910 года — начальник штаба 1-й саперной бригады. С октября 1910 по январь 1914 года — начальник штаба инспектора инженерной части Петербургского военного округа.

Участник Первой мировой войны. Командир 1-го железнодорожного полка (с 1914; с 06.05.1915 — Собственного Его Императорского Величества железнодорожного полка). Начальник императорского поезда.

После революции 1917 года добровольно служил в РККА.

Брат Константин (4.8.1873 — 20.10.1955, Буэнос-Айрес) — окончил Николаевский кадетский корпус (1892), Павловское военное училище (1894), полковник лейб-гвардии Кексгольмского полка, командир бригады 17 пехотной дивизии, участник Белого движения, эмигрировал в Югославию, после 1945 — в Аргентине.

Чины 
 Подпоручик (10.08.1889)
 Поручик (10.08.1893)
 Штабс-капитан (17.05.1898)
 Капитан (09.04.1900)
 Военный инженер, подполковник (6.12.1904)
 Полковник (5.02.1908)
 Генерал-майор (6.12.1914).

Награды 
 орден Святого Станислава 3-й степени (1894);
 орден Святой Анны 3-й степени (1901);
 орден Святого Владимира 4-й степени (1907);
 орден Святого Владимира 3-й степени (1909);
 орден Святого Станислава 1-й степени (1915);
 высочайшая благодарность (1915);
 орден Святой Анны 1-й степени (1916).

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т. — : «Центрополиграф», 2009.
 Список генералам по старшинству, 10.07.1916
 Список подполковникам по старшинству, 1.01.1905
 Список полковникам по старшинству, 1.05.1909
 Список полковникам по старшинству, 1.03.1912
 Список полковникам по старшинству, 1.03.1913

Ссылки 
 
 Сайт Русская императорская армия

Участники Русско-японской войны (Россия)
Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Николаевской инженерной академии
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Преподаватели Николаевской инженерной академии
Инженер-генерал-майоры (Российская империя)
Авторы энциклопедий и словарей